Arboç o alborç (valencià), qualsevol dels membres del gènere Arbutus
 Arboç o arbocer (Arbutus unedo)
 l'Arboç, municipi del Baix Penedès.